Live in Japan è un album live della band hardcore punk The Exploited pubblicato nel 1996 dalla Rough Justice Records.

Tracce 
 Let's start a war (said Maggie one day)
 Scaling the derry walls
 Dogs of war
 The massacre
 UK 82
 About to die
 Alternative
 Rival leaders
 Maggie
 I believe in anarchy
 Death before dishonour
 Dead cities
 Troops of tomorrow
 Army life
 U.S.A.
 Punk's not dead
 Exploited Barmy army
 Belsen was a gas
 Sex and violence

Formazione 
 Wattie Buchan - voce
 Arthur - chitarra e voce
 Jim Gray - basso e voce
 Willie Buchan - batteria